Jan Grek - polski lekarz
 Jan z Durrësu, w literaturze jako Jan Grek (chorw. Ivan Grk) - współzałożyciel Uniwersytetu w Zadarze